Spread steht für:

 Spread (Wirtschaft), die Differenz zwischen zwei einheitsgleichen Größen
 die Differenz zwischen aktueller Lufttemperatur und Taupunkt, siehe Taupunkt #Physikalischer Hintergrund
 Originaltitel von Toy Boy (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2009